Домашний чемпионат Великобритании 1920/21 () или «Домашний международный чемпионат 1920/21» () —  тридцать второй розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Шотландии.

Турнир начался 23 октября 1920 года в Сандерленде, когда Англия обыграла Ирландию со счётом 2:0. 12 февраля 1921 года Шотландия в Абердине обыграла Уэльс со счётом 2:1. 26 февраля Ирландия в Белфасте уступила Шотландии со счётом 0:2. 14 марта Уэльс и Англия сыграли безголевую ничью. 9 апреля турнир завершился двумя матчами: в Суонси Уэльс обыграл Ирландию со счётом 2:1, а в Глазго Шотландия разгромила Англию со счётом 2:1 и гарантировала себе победу в Домашнем чемпионате.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Шотландии

Бомбардиры 
 4 гола

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1920/21 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1920/21 на сайте EU-football.info

1921
Футбол в Англии в сезоне 1920/1921
Футбол в Европе в 1920 году
Футбол в Европе в 1921 году